De nombreux établissements d'enseignements anglo-saxons portent le nom d'Emmanuel College, notamment :
 
 en Angleterre
 Emmanuel College, à Cambridge, fondé en 1584 ;
 Emmanuel College, à Gateshead ;

 en Australie
 Emmanuel College, élément de l'Université du Queensland à Brisbane ;
 Emmanuel College, un établissement chrétien indépendant à Carrara ;
 Emmanuel College, à Melbourne ;
 Emmanuel College, à Warrnambool ;

 au Canada
 Emmanuel College, à l'Université de Toronto ; 
 Emmanuel Bible College, un établissement religieux à Kitchener (Ontario) ;

 aux États-Unis
 Emmanuel College (Géorgie), à Franklin Springs, en Géorgie ;
 Emmanuel College (Massachusetts), à Boston, dans le Massachusetts.